Glay – comune francese
GLAY – gruppo musicale giapponese
Glay – album dei GLAY del 2010